Encinas steht für:

 Encinas (Segovia), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Segovia

Encinas ist der Familienname folgender Personen:

 Patricia Encinas (* 1992), spanische Handballspielerin
 Ramón Encinas (1893–1967), spanischer Fußballspieler und -trainer